O princípio da dedução é um método pelo qual uma pessoa descreve acontecimentos com base em um conjunto de premissas que ele já sabe. Por exemplo, se um comerciante acredita que se aumentar os preços de um tipo de mercadora suas vendas irão diminuir proporcionalmente ao número de vendas, ele pode deduzir que se ele dobrar o preço de uma banana irá reduzir suas vendas pela metade. A dedução lógica estrita requer que o pensador expresse suas premissas por meio de um modelo matemático, pois isso faz com que as conclusões sejam mais fáceis e mais precisas.

Ver também 
Princípio de indução